2 Korpus Zmechanizowany ()  – wyższy związek taktyczny wojsk zmechanizowanych Armii Czerwonej okresu II wojny światowej.

I formowanie 
Po raz pierwszy Korpus sformowany został w Odeskim Okręgu Wojskowym. Formowanie korpusu zaczęto 10 lipca 1940 roku. Siedzibą dowództwa korpusu był Tyraspol w świeżo zajętej Besarabii. Dowództwo Korpusu sformowany na bazie dowództwa 55 Korpusu Strzelców.

Skład:
 11 Dywizja Pancerna,
 16 Dywizja Pancerna,
 15 Dywizja Zmotoryzowana,
 oddziały korpuśne:
 6 pułk motocyklowy
 182 samodzielny batalion rozpoznawczy,
 49 samodzielny zmotoryzowany batalion saperów,
 102 samodzielna eskadra lotnicza,
 243 poczta polowa.

W czerwcu 1941 roku na wyposażeniu korpusu było:
 489 czołgów:
 ? BT,
 ? T-26,
 60 T-34 oraz KW-1/KW-2,
 ? samochodów pancernych.

II formowanie 
Drugie formowanie 2 Korpusu Zmechanizowanego nastąpiło we wrześniu 1942 roku na podstawie dyrektywy NKO nr 1104308ss z 8 września 1942 roku.

Skład korpusu:
 18 Brygada Zmechanizowana,
 13 pułk czołgów,
 34 Brygada Zmechanizowana (II formowania),
 12 pułk czołgów,
 43 Brygada Pancerna,
 215 pułk czołgów,
 33 Brygada Pancerna (do wiosny 1943 r.),
 36 pułk czołgów (do wiosny 1943 r.),
 33 batalion samochodów pancernych,
 68 batalion motocyklowy,
 oddziały korpuśne:
 772 samodzielny batalion rozpoznawczy (od 17.07.1943 r.),
 19 samodzielny batalion saperów (od 06.10.1942 r.),
 76 batalion remontowy (od 06.10.1942 r.),
 153 samodzielna kompania chemiczna (od 17.07.1943 r.),
 54 samodzielna kompania minowania (od 06.10.1942 r.),
 25 samodzielna kompania transportowa (od 06.10.1942 r.),
 oddział rozpoznania lotniczego (od 17.07.1943 r.),
 167 piekarnia polowa (od 17.07.1943 r.),
 1774 polowa kasa Gosbanku (od 26.02.1943 r.).
 2295 poczta polowa (od 26.02.1943 r.).

W dniu 03.10.1942 na stanie korpusu było 217 czołgów: 10 KW-1/KW-85, 119 Т-34, 88 T-70.

Korpus walczył w składzie:
 43 Armii Frontu Kalinińskiego,
 3 Armii Uderzeniowej,
 3 Armii Pancernej,
 2 Armii Pancernej.

Rozkazem NKO nr 0404s z 26 lipca 1943 roku 2 Korpus Zmechanizowany przeformowano w 7 Gwardyjski Korpus Zmechanizowany.

Zobacz też 
 Korpus Zmechanizowany (ZSRR)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Radzieckie korpusy zmechanizowane z okresu II wojny światowej